Niemcy:
 Kley – dzielnica Dortmundu

Osoby:
 Chaney Kley – amerykański aktor
 Gerry Kley – niemiecki polityk
 Gisbert Kley – niemiecki polityk
 Heinrich Kley – niemiecki grafik
 Ivan Kley – brazylijski tenisista

Zobacz też:
 klej